Kudaschew steht für:
 Kudaschew-1, 1910 von Alexander Sergejewitsch Kudaschew (1872–1917) gebautes Flugzeug
 Kudaschew-2, 1910 von Alexander Sergejewitsch Kudaschew (1872–1917) gebautes Flugzeug
 Kudaschew-3, 1910 von Alexander Sergejewitsch Kudaschew (1872–1917) gebautes Flugzeug
 Kudaschew-4, 1911 von Alexander Sergejewitsch Kudaschew (1872–1917) gebautes Flugzeug

Kudaschew ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Sergejewitsch Kudaschew (1872–1917), russischer Flugzeugkonstrukteur
 Anton Kudaschew (* 1993), kirgisischer Eishockeyspieler
 Iwan Alexandrowitsch Kudaschew (1859–1933), russischer Diplomat, Gesandter des Russischen Reiches in Belgien (1910–1916)
 Nikolai Rischatowitsch Kudaschew (* 1958), russischer Diplomat, Botschafter Russlands in Indien seit 2017

Siehe auch:
 Kudaschewka, Dorf in der Oblast Tula